

Населені пункти та їхні частини

 Ґослав — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Ґослав — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґослав — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки